Статкевич Геннадий Геннадьевич (19 января 1962, Донецк — 10 сентября 1987, ДРА) — многократный чемпион Украины по классической борьбе, воин-интернационалист, участник боевых действий на территории ДРА (1986—1987). Погиб при исполнении воинского долга. Посмертно награждён орденом Красной Звезды.

Биография 
Юность Статкевича проходила на поселке 12\18, увлекался классической борьбой.

Учился в восьмилетней школе № 134. После школы поступил в Донецкий политехникум. В июне 1980 года выполнил норму мастера спорта по классической борьбе. После окончания учебы в политехникуме стал курсантом высшего военно-политического училища, за которой выступал в чемпионате Киевского военного округа, где его команда и одержала победу.

В сентябре 1986 г. был направлен в Афганистан на должность заместителя командира роты разминирования по политчасти.

Семья 

12 августа 1982 года женился на Юлии Викторовне Клининой. В 1983 родилась первая дочь — Екатерина, в 1985 родилась доче Евгения.

Награды 
За мужество и отвагу, проявленные при выполнении интернационального долга, старший лейтенант Статкевич Г. Г. в 1989 г. награждён орденом Красной Звезды (посмертно).

Ссылки 

 Реквием по Афгану